Skansen Bojowy 1 Armii Wojska Polskiego w Mniszewie na przyczółku warecko-magnuszewskim we wsi Mniszew
 Skansen Bojowy 1 Armii Wojska Polskiego na Wale Pomorskim we wsi Zdbice
 Skansen Bojowy na Przedmościu Bydgoskim na Przedmościu Bydgoskim we wsi Kruszyn